Chiang Kham (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phayao, Thailanda, cu o populație de 77.211 locuitori și o suprafață de 784,061 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 132 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phayao